Jaklin steht für:

 Jaklin (Gemeinde Ferlach), Ortschaft der Stadtgemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Jaklin ist der Familienname folgender Personen:
 Asbjørn Jaklin (* 1956), norwegischer Journalist und Autor
 Gertrud Jaklin (1916–1998), österreichische Richterin